Антон Франтишек Брыль (; род. 1982, Минск) — белорусский переводчик и поэт. Один из крупных переводческих трудов — древнеанглийская поэма «Беовульф».

Биография 
Внук Янки Брыля. Окончил математический класс Лицея БГУ (1999), факультет прикладной математики и информатики БГУ по специальности «математик-программист» (2004). Весной 2008 года получил степень PhD в Трентском университете (Италия) по специальности «machine learning». Работал на факультете информатики Дублинского городского университета. Жил в Дублине, Цюрихе, Лондоне.

Творчество и признание 
21 июня 2011 года в Минске прошла презентация сборника «Не ўпаў жолуд», содержащего стихи и маленькие поэмы, написанные в 2003—2011 гг. Сказочная повесть «Ян Ялмужна» вышла отдельным изданием в 2014 году.

Впервые перевёл на белорусский язык самый ранний неанонимный памятник древнеанглийской поэзии — гимн Кэдмона. Автор перевода древнеанглийского эпоса «Беовульф» (); отрывки публиковались в журналах «Наша вера» и «Дзеяслоў», отдельное издание увидело свет в июне 2013 года. Перевёл сказку Д. Толкина «Кузнец из Большого Вуттона», отдельные произведения А. Э. Одынца, Ч. Диккенса, У. Б. Йейтса, Катулла, С. Кларк, Ф. Д. Князьнина, Ю. Урсын-Немцевича и других.

Финалист конкурса молодых литераторов имени Владимира Короткевича (2005). Сборник «Не ўпаў жолуд», занявший 2-е место среди 10 наиболее значительных литературно-художественных изданий 2011 года по версии журнала «Маладосць» и 10-е место по версии газеты «Наша Ніва», признан лучшей дебютной книгой поэзии 2011 года согласно Белорусскому ПЕН-центру и Союзу белорусских писателей. Лауреат премии журнала «ПрайдзіСвет» (2011) за переводы с польского и латыни. Перевод «Бэўвульфа» газета «Звязда» назвала „лучшей белорусской книгой 2013 года“.

Обнаружил в библиотеке АН Литвы и подготовил к печати сонеты Бенедикта Янковского, белорусского польскоязычного поэта середины XIX века.

Библиография 
 Джон Рональд Руэл Толкін. Каваль зь Вялікага Вутану = Smith of Wootton Major / Пераклад з ангельскай Антон Францішак Брыль; малюнкі Н. Краўчук. — Мн.: Логвінаў, 2010. — 28 с. — ISBN 978-985-6901-54-9
 Бэўвульф / Пераклад са стараангельскай мовы Антона Францішка Брыля. — Мінск : , 2013. — 130 с. — ISBN 978-985-6992-31-8

Примечания

Литература 
 Arnold McMillin Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century. — [Cambridge: MHRA,] 2015. — 200 p. — ISBN 978-1-78188-227-6. — P. 3, 6-10.

Ссылки 
 
 Антон Франтишек Брыль на  prajdzisvet.org
 Брыль А. Ф. Уславім годна гаспадара горняга: духоўная паэзія англасаксаў — «Наша вера», 2008
 Дорская А. Антон Францішак Брыль: «Я пішу паэзію і прозу перакладчыка» — budzma.by, 09.12.2014
 Чарнякевіч Ц. Зямля, зачараваная добрымі духамі — svaboda.org, 14.01.2015
 Макмілін А. Прадстаўнік рэдкай дынастыі — Антон Францішак Брыль — «Звязда», 08.12.2016

Выпускники Белорусского государственного университета
Белорусские поэты
Белорусские писатели
Переводчики с древнеанглийского языка
Переводчики с английского языка
Переводчики с латинского языка
Переводчики с польского языка
Переводчики на белорусский язык